

Place du Change est un nom d'espace public attribués dans plusieurs localités.

France 
Place du Change à Lyon.
 Place du Change, renommée Place Gabriel-Péri à Marseille
Place du Change à Metz.
Place du Change à Nantes.

Change